Le gaspillage est l'action qui consiste à utiliser une ressource de manière non rationnelle ou à mauvais escient.

En médecine, le gaspillage est synonyme de cachexie.

Voir aussi 
 Gaspillage d'énergies
 Gaspillage alimentaire
 Gaspillage de ressources minérales rares
 Surconsommation
 Tragédie des biens communs